Флаг муниципального образования «Каратузский райо́н» Красноярского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 24 марта 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4788. Положение о флаге утверждено 20 августа 2009 года решением Каратузского районного Совета депутатов № Р-46.

Описание 
«Флаг Каратузского района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящие композицию герба Каратузского района в красном, белом и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «На червлёном щите с серебряной оконечностью золотой казак на золотом же коне, в правой руке алебарда в столб остриём влево».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба Каратузского района и отражает исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, справедливости и великодушия.

Красный цвет — символ храбрости, мужества и неустрашимости.

Белый цвет (серебро) — символизирует великодушие, честность, верность и безупречность.

В центре щита казак — всадник с алебардой, повёрнутой остриём назад. Первоначально Каратузская станица была поставлена как пограничный форпост, в котором службу несли стрельцы. Алебарда, повёрнутая назад, является символом мирного несения службы.

Красное цвет полотнища свидетельствует о красоте природы Каратузского района и его административной принадлежности к Красноярскому краю.

См. также

Примечания 

Флаги с изображением всадника
Алебарда в геральдике